Wyschenky (ukrainisch ; russische Entsprechung Wischenki/Вишенки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil, siehe Wyschenky (Boryspil)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Wyschenky (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Wyschenky (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh, siehe Wyschenky (Ostroh)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw, siehe Wyschenky (Hluchiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja, siehe Wyschenky (Terebowlja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop, siehe Wyschenky (Korop)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche, siehe Wyschenky (Roschyschtsche)